Вевис — топоним:

 Вевис — город в Литве, в составе Электренайского самоуправления, административный центр Вевисского староства.
 Вевис — озеро в центральной Литве, расположено на территории Електренайского самоуправления.